Heliotroop (geslacht) (Heliotropium), plantengeslacht uit de ruwbladigenfamilie
 Heliotroop (mineraal), mineraal uit de kwartsgroep
 Heliotroop (instrument), instrument uit de landmeetkunde